Павлуцький — прізвище.

Відомі носії

 Павлуцький Григорій Григорович (*1861–†1924) — історик мистецтва, дослідник іконопису.
 Павлуцький Дмитро Іванович (*?–†1747) — російський полярний дослідник, керівник військових експедицій на Чукотку.
 Павлуцький Іван Степанович (*1699–†1763) — єпископ РПЦ, єпископ Воронезький та Єлецький.